Hünerwadel ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Hünerwadel (1877–1945), Schweizer Bildhauer und Plastiker
 Ernst Hünerwadel (1857–1924), Schweizer Architekt
 Fanny Hünerwadel (1826–1854), Schweizer Komponistin aus Lenzburg
 Gottlieb Hünerwadel (1744–1820), Schweizer Industrieller, Politiker und Offizier
 Hieronymus Hünerwadel (1772–1824), Schweizer Kaufmann, Schultheiss und Stadtammann
 Jakob Zellweger-Hünerwadel (1805–1873), Schweizer Arzt, Ratsherr, Gemeindehauptmann, Landesstatthalter, Landammann, Tagsatzungsgesandter und Obergerichtspräsident
 Samuel Gottlieb Hünerwadel (1771–1848), Schweizer evangelischer Theologe
 Theodor Hünerwadel (1864–1956), Schweizer Architekt